Pukkelpist for damer under vinter-OL 2022 blev afholdt i Genting Snow Park i Zhangjiakou, Kina. Konkurrencen fandt sted den 3. og 6. februar 2022.

I alt havde kvalificerede 30 mogul-atleter sig til at disciplinen ved legene. For at en atlet kunne konkurrere, skal de have minimum 80.00 FIS-point på FIS-pointlisten fra den 17. januar 2022 og en top 30-placering i en World Cup-begivenhed eller ved VM i frestyle skiløb 2021. Et land kan maksimalt deltage, med fire atleter i konkurrencen.

Resultater

Kvalifikationer

Kvalifikation 1 
 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Kvalifikation 2 
 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Finaler

Finale 1

Finale 2

Finale 3 
Den tredje og endelige finale, var blandt de seks bedste finale 2.

Referencer 

Pukkelpist - Damer